Ont porté le nom de famille Scarlatti avec Giuseppe parmi les prénoms : 
 (Giuseppe) Domenico Scarlatti ( - ), compositeur et claveciniste virtuose italien, toujours désigné comme Domenico Scarlatti.
 Giuseppe Scarlatti ( - ), compositeur italo-autrichien.